HMS Gurkha (wcześniej Ghurka) – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy, od ludu Gurkhów:

HMS "Ghurka" - torpedowiec Torpedo Boat No 7, wodowany dla Królewskiej Marynarki Indyjskiej w 1888 roku, przejęty przez Royal Navy w 1892 roku. W 1901 roku przemianowany na No 101, sprzedany w 1920 roku.
 HMS "Ghurka" – niszczyciel typu Tribal (I) z I wojny światowej, wodowany w 1907 roku, zatopiony na minie w 1917 roku.
 HMS "Gurkha" – niszczyciel typu Tribal (II) z II wojny światowej, w służbie w latach 1938-1940, zatopiony przez lotnictwo.
 HMS "Gurkha" – niszczyciel typu L z II wojny światowej, w służbie w latach 1941-1942, zatopiony przez okręt podwodny.
 HMS "Gurkha" (F122) – fregata typu Tribal, w służbie w latach 1963-1984, sprzedana do Indonezji i służąca tam jako "Wilhemus Zakarias Yohannes" w latach 1984-2000.

Gurkha